Ли́трас () — греческая фамилия. Известные носители:

 Литрас, Никифорос (1832—1904) — греческий художник, представитель Мюнхенской школы.
 Литрас, Николаос (1883—1927) — греческий художник, сын Никифороса Литраса.
 Литрас, Орфеас (род. 1998) — греческий футболист, вратарь. 
 Литрас, Периклис (1888—1940) — греческий художник, сын Никифороса Литраса.